Giuseppe Andreoli peut faire référence à:

 Giuseppe Andreoli – général italien 
 Giuseppe Andreoli – juriste italien 
 Giuseppe Andreoli – patriote italien 
 Giuseppe Andreoli – peintre italien 
 Giuseppe Andreoli – homme politique italien